Cati kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Catí, ort, Valencia, Província de Castelló, 
 Catí (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar